Георгий II (Авгиорги) (; 1469—1513) — царь Кахетии (1511—1513). Сын царя Александра I. Из династии Багратионов.

Для захвата царского трона устроил заговор с убийством, пленил младшего брата Димитрия, впоследствии ослепив его, изгнал из Кахетии. В связи с этим получил прозвище «Авгиорги» ('Злой Георгий'). Отличался жестокостью и деспотизмом в отношении населения Кахетии. Организовав поход против Картли, был захвачен в плен Багратом Мухранбатони. Вскоре заточенный в Мухранской крепости царь скончался, оставив 7-летнего наследника Левана.

Литература 
 

Багратионы Кахетинского царства
Цари Кахети
Отцеубийцы
Цареубийцы
Умершие в плену